Пирого́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Пирогов, Александр Степанович (1899—1964) — советский оперный певец.
 Пирогов, Алексей Степанович (1895—1978) — оперный певец, солист Большого театра.
 Пирогов, Андрей Юрьевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Пирогов, Аркадий Иванович (1931—1992) — специалист в области магнитных материалов.
 
 Пирогов, Василий Кузьмич (1924—2006) — Герой Социалистического труда.
 
 Пирогов, Григорий Степанович (1885—1931) — российский и советский оперный певец.
 Пирогов, Ефим Иванович (1896—1949) — советский военачальник, генерал-майор технических войск.
 Пирогов, Иван Захарович (1922—1954) — Герой Советского Союза.
 Пирогов, Кирилл Альфредович (род. 1973) — российский актёр театра и кино, композитор.
 Пирогов, Константин Михайлович (1932—2014) — советский и российский инженер и педагог, спортивный гимнаст.
 
 Пирогов, Леонид Григорьевич (1910—1968) — советский актёр.
 Пирогов, Михаил Степанович (1887—1933) — русский оперный певец.
 
 Пирогов, Пётр Афанасьевич (1920—1987) — советский лётчик-перебежчик, писатель.
 Пирогов, Спартак Георгиевич (1928—1997) — старший механик теплохода, Герой Социалистического Труда.
 Пирогов, Тимофей Ефимович (1919—1981) — Герой Советского Союза.
 Филофей (Пирогов) — духовный писатель XVI—XVII вв.

Топоним 
 Пирогов (Киев) — историческая местность в Киеве.
 Пирогов (село) — село в Винницкой области Украины.

См. также 
 Пирогов (фильм) — чёрно-белый фильм Григория Козинцева о жизни хирурга Н. И. Пирогова (1947).
 Пирогова
 Пирожков
 Пирожников